Diese Diskografie ist eine Übersicht über alle musikalischen Werke, die durch die fiktiven Gruppen des Franchise Argonavis from BanG Dream!, welches zum BanG-Dream!-Projekt gehört, veröffentlicht wurden.

Diskografie

Argonavis

Studioalben

Singles

Gyroaxia

Studioalben

Singles

Statistik

Chartauswertung

Weblinks 
 Chartquellen Argonavis:
 
 
 Chartquellen Singles Kollaboration:
 
 Chartquellen Gyroaxia:
 
 

Argonavis from BanG Dream
Diskografie